Гни́лица Пе́рвая () — село в Великобурлукском районе Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321481101. Население по переписи 2001 г. составляет 589 (277/312 м/ж) человек. На 2018 г. проживает примерно до 200 человек.

До 2018 года являлась административным центром Гнилицкого Первого сельского совета, в который не входили другие населённые пункты. С 2018 года входит в состав Великобурлукского сельского совета (объединенная территориальная община).

Географическое положение 
Село Гнилица Первая находится на берегу реки Гнилица, ниже по течению примыкает село Гнилица.

Происхождение названия 
В документах иногда встречается написание названия села как Гнилица-Первая и Первая Гнилица.
На территории Украины семь населённых пунктов, содержащих в названии Гнилица.

История 
 1750 — дата основания.
 В 1993 году в селе Первая Гнилица действовали автоматическая телефонная станция, библиотека, детский сад, магазины, медпункт, отделение связи «Первая Гнилица», школа, колхоз имени Карла Маркса.

Экономика 
 В селе при СССР были несколько молочно-товарных ферм, машинно-тракторные мастерские.
 «МАРС», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Общеобразовательная школа I—III ст.
 Спортивная площадка.

Религия 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная помещиком Иваном Кирьяновым между 1905 и 1912 годами. В данный момент нуждается в восстановлении, настоятель — прот. Дмитрий Лизниченко; проводятся строительные работы..

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Сайт церкви Рождества Иоанна Предтечи

Примечания 

Населённые пункты Великобурлукского района